Il singolare del Singapore Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Monique Javer era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Akiko Kijimuta.

Belinda Cordwell ha battuto in finale 6–1, 6–0  Kijimuta.

Teste di serie

  Anne Minter (secondo turno)
  Belinda Cordwell (campione)
  Ann Henricksson (primo turno)
  Sandra Wasserman (semifinali)

 Monique Javer (semifinali) 
 Louise Allen (quarti di finale) 
 Marianne Werdel (primo turno) 
 Iwona Kuczynska (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Singapore Open 1989